Германците са малцинство в Унгария. Според преброяването на населението през 2011 година тяхната численост се оценява на 185 696 души, като съставляват 1,86 % от населението на страната.

Численост и дял

Преброявания на населението 
Численост на германците според преброяванията на населението през годините, по области:

Дял на германците според преброяванията на населението през годините, по области (в %):

Източници

Външни препратки 
 Портал за германците в Унгария